

Patronyme 

 Bernard Bollet, acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Donat Bollet, (1851-1923), homme politique français ;
 Philippe-Albert Bollet, (1753-1811), homme politique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français